Зак Уо́рд (; род. 31 августа 1970, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский актёр.

Биография 
Зак Уорд родился в Торонто, Онтарио, Канада. Его мать — актриса Пэм Гиатт.

Уорд дебютировал в кино в 1983 году, когда ему исполнилось 13 лет, снявшись в фильме «Рождественская история». В течение своей карьеры он снимался в таких фильмах, как «Почти знаменит» (2000), «Фредди против Джейсона» (2003), «Обитель зла: Апокалипсис» (2004), «Рабство» (2007), «Постал» (2007), «Трансформеры» (2007), «Бладрейн 2: Освобождение» (2007), «Один в темноте 2» (2008), «Дом призраков» (2014), «Вне закона» (2019) и других.

В 1985 году Уорд снялся в мини-сериале «Энн из Зелёных крыш», а в 1999 году — в мини-сериале «Атомный поезд». В 2000—2002 годах он играл роль Дейва Скаувела в сериале «Титус: Правитель гаража». Также он появлялся в эпизодах таких сериалов, как «Пятница, 13-е», «Рыцарь навсегда», «Скользящие», «Нас пятеро», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Военно-юридическая служба», «Притворщик», «Профайлер», «За гранью возможного», «Остаться в живых», «Зачарованные», «Дедвуд», «Морская полиция: Спецотдел», «C.S.I.: Место преступления», «Терминатор: Битва за будущее», «Кукольный дом», «Хранилище 13», «Гавайи 5.0», «В Филадельфии всегда солнечно», Американская история ужасов: Культ и других.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады